Le Hong Kong Open 1999 est l'édition 1999 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du  au .

Le tournoi est constitué de 32 joueurs dont huit joueurs issus des qualifications et une wild-card attribuée à Faheem Khan.

Peter Nicol remporte le titre, en battant le champion du monde et  mondial Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open

Masculin 1999
Sport en Chine en 1999
1999 à Hong Kong
Sport en août 1999
Squash en 1999
Sport en septembre 1999